Марионетки, Марионетка:
 Марионетка — разновидность управляемой театральной куклы.
 «Марионетки» — советский политический памфлет режиссёров Якова Протазанова и Порфирия Подобеда (1933).
 «Марионетка» — Kkokdugaksi режиссёра Квон Ён-рака (2013, Республика Корея).
 «Марионетка» — Nareul gieokhae режиссёра Ли Хан-ука (2017, Республика Корея).
 «Марионетки» — девятый эпизод шестого сезона американского драматического телесериала «Родина» (2017).
 «Марионетка» — мистический триллер режиссёра Элберта ван Стриена (2020).
 «Марионетки» — песня советской и российской рок-группы «Машина времени».
 «Марионетки» — студия-театр кукол в городе Евпатория (Крым).

См. также 
 Марионетки мироздания («Космические марионетки», ) — роман американского писателя-фантаста Филипа Дика (1957).